est un mot anglais signifiant « psychose ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original de Psychose, film d'Alfred Hitchcock sorti en 1960 ;
 , film de Gus Van Sant sorti en 1998 qui est un remake du film d'Alfred Hitchcock.

Musique

Album 

 , album sorti le , bande son du film  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson des  présente sur l'album  sorti en 1965 ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe britannique  présente sur l'album  sorti le  ;
 Psycho, chanson du rappeur américain Post Malone.

Voir aussi